Верні () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Верні () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Верні () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш